Die Dynamic Billard Leende Open 2018 waren das 156. Turnier der 9-Ball-Poolbillard-Turnierserie Euro-Tour. Sie fanden vom 20. bis 23. September 2018 im Golden Tulip Jagershorst in Leende statt und waren das vierte Turnier des Jahres, der insgesamt achtzehnte Euro-Tour-Stopp in den Niederlanden und der fünfte in Leende.

Shane van Boening sicherte sich als zweiter Amerikaner nach Johnny Archer im Jahr 2000 einen Euro-Tour-Titel. Im Finale gewann er nach einem 4:7-Rückstand mit 9:8 gegen den Albaner Eklent Kaçi, der nach den Veldhoven Open 2018 zum zweiten Mal hintereinander ein Endspiel verlor und bereits zum fünften Mal in Folge mindestens das Halbfinale erreicht hatte. Den dritten Platz belegten Pijus Labutis und Albin Ouschan. Ruslan Tschinachow, der im Vorjahr das Euro-Tour-Event in Leende gewonnen hatte, schied nach Niederlagen gegen Christian Prager und Olivér Szolnoki sieglos in der Vorrunde aus.

Modus 
Die 159 Teilnehmer traten zunächst im Doppel-K.-o.-System gegeneinander an. 32 Spieler qualifizierten sich für die Finalrunde, die im K.-o.-System ausgespielt wurde.

Preisgeld

Finalrunde

Weblinks 
 
 Leende Open 2018 auf azbilliards.com

Einzelnachweise 

Euro-Tour
Poolbillardveranstaltung 2018
Billardturnier in Heeze-Leende